Kastrí puede referirse a diversos lugares de Grecia:

Kastrí (Tasos), un yacimiento arqueológico de la isla de Tasos;
Yacimiento arqueológico de Jalandrianí-Kastrí, un yacimiento arqueológico de la isla de Siros; 
Kastrí (Eubea), un yacimiento arqueológico de la isla de Eubea;
Kastrí (Arcadia), una localidad del municipio de Cinuria del Norte;
Kastrí (Gavdos), una localidad de la isla de Gavdos.